Kruby – część wsi Kostków w Polsce położona w województwie podkarpackim, w powiecie jarosławskim, w gminie Jarosław, w sołectwie Kostków.

W latach 1975–1998 miejscowość położona była w województwie przemyskim.

Kruby są położone we wschodniej części wsi, od strony Sanu i obejmują 25 domów.

Przypisy 
 
 
 

Jarosław (gmina wiejska)